Шостакович може да се отнася за:
 Дмитрий Шостакович (1906 – 1975), руски композитор
 Максим Шостакович (р. 1938), руски диригент